Loyers est le nom de deux villages belges de la province de Namur :
 Loyers, section et village de la ville de Namur
 Loyers, village de la commune de Dinant

de Loyers est aussi un patronyme :
 Ferdinand de Loyers (1706-1762),  de Parc, de 1756 jusqu'à sa mort

Référence 

Homonymie de toponyme